Esbjerg (stad)
 Esbjerg (gemeente)
 Esbjerg fB - een Deense voetbalclub